Seznam korpusov z zaporedno številko 70.

Seznam 
 Pehotni
 70. strelski korpus (ZSSR)
 70. korpus (Wehrmacht)

Glej tudi